Der Biathlon-Weltcup 2005/06 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen; außerdem gingen die Biathlon-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele in die Weltcupwertung ein.

Männer

Resultate

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonstatistiken bei Biathlonworld.com

2005
Wintersport-Weltcup 2005/06
Biathlonveranstaltung 2005
Biathlonveranstaltung 2006